Stati Uniti d'America
 Philo – comunità non incorporata della Contea di Mendocino, California
 Philo – villaggio della Contea di Champaign, Illinois
 Philo – villaggio della Contea di Muskingum, Ohio